Фридерика Брион (; предположительно 19 апреля 1752, , Эльзас — , ) — дочь эльзасского священника, известна благодаря короткому яркому роману с молодым Гёте.

Биография 
Молодой поэт, учившийся в Страсбурге, познакомился с Фридерикой осенью 1770 года во время одной из прогулок по окрестностям города. Фридерика произвела на Гёте неизгладимое впечатление. В последующие месяцы Гёте неоднократно бывал в деревушке Зезенгейм, где проживала семья Брионов. Молодые люди гуляли, катались на лодке и встречались с друзьями Фридерики. В течение года Гёте часто бывал в Зезенгейме. Безмерное счастье Гёте нашло своё выражение в многочисленных стихах и песнях, которые он посылал любимой с «разрисованными лентами». «Зезенгеймские песни», среди которых «Здравствуй и прощай», «Майская песня», «Степная розочка», заложили основы «Бури и натиска» и обеспечили Гёте славу лирического автора.

Однако этим отношениям не суждено было продлиться долго. В последний раз Гёте увиделся с Фридерикой 7 августа 1771 года перед отъездом во Франкфурт. Из Франкфурта Гёте отправил Фридерике письмо, поставившее точку в их отношениях. Летом 1772 года к страдавшей от любви к Гёте Фридерике посватался поэт Якоб Ленц, но получил отказ. Фридерика так никогда и не вышла замуж. История любви Гёте и Фридерики Брион легла в основу оперетты Франца Легара «Фридерика» 1928 года.

Её племянником был французский художник Гюстав Брион.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в 1750-е годы
Похороненные в Баден-Вюртемберге
Иоганн Вольфганг Гёте